Magyar Kupa ist der Name folgender Pokalwettbewerbe in Ungarn:

 Ungarischer Basketballpokal (Männer)
 Ungarischer Basketballpokal (Frauen)
 Ungarischer Eishockeypokal der Männer
 Ungarischer Fußballpokal der Männer
 Ungarischer Fußballpokal (Frauen)
 Ungarischer Hockeypokal der Männer
 Ungarischer Handballpokal (Männer)
 Ungarischer Handballpokal (Frauen)
 Ungarischer Volleyballpokal (Männer)
 Ungarischer Volleyballpokal (Frauen) 
 Ungarischer Wasserballpokal (Männer) 
 Ungarischer Wasserballpokal (Frauen)